Fengcheng – miasto w Chinach, w prowincji Jiangxi
 Fengcheng – miasto w Chinach, w prowincji Liaoning